FJC steht für:
 Federal Judicial Center, Agency der Bundesgerichte der Vereinigten Staaten
 Freely Jointed Chain, siehe Frei bewegliche Kette
 Toyota FJ Cruiser, japanischer SUV

Abkürzung